Музей Сальвадора Дали — один из музеев каталонского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали.
 Музей Сальвадора Дали в Сент-Питерсберге
 Музей Сальвадора Дали в Париже
 Театр-музей Дали в Фигерасе
 Дом-музей Дали в Пуболе

Сальвадор Дали